Землянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Землянська сільська рада — Сумська область, Конотопський район
 Землянська сільська рада — Харківська область, Вовчанський район

Див. також 
 Землянківська сільська рада